Jancsó György (1853–1911) jogász, egyetemi tanár
 Jancsó György (1937) építészmérnök